Albert Bouckaert (1891-1951), journaliste et écrivain belge.
Boudewijn Bouckaert (né en 1947), homme politique belge flamand.
Daniel Bouckaert (1894-1965), cavalier belge.
Henri Bouckaert (1870-?), rameur français.
Ivon Benoît Bouckaert (1690-1753), écrivain.
Josse Bouckaert (mort en 1646), évêque d'Ypres.
Laurence Bouckaert (1969-), compositrice et improvisatrice française.
Pierre Bouckaert (1914-1992), jésuite belge, évêque au Congo.
Patronyme flamand